Роберт де Феррерс, 1-й граф Дерби (ок. 1062—1139) — англонормандский аристократ, 1-й граф Дерби (c 1138).
 Роберт де Феррерс, 2-й граф Дерби (ум. ок. 1160) — англонормандский аристократ, 2-й граф Дерби (с 1139).